

Geografia
Francia
Monestier – comune del dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
Monestier – comune del dipartimento dell'Ardèche della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
Monestier – comune del dipartimento della Dordogna nella regione della Nuova Aquitania
Le Monestier – comune del dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone
Omar Monestier – giornalista italiano